Беленский дворец (порт. Palácio Nacional de Belém) — официальная резиденция президента Португалии. Расположен в лиссабонском районе Белен в непосредственной близости от монастыря иеронимитов и реки Тежу. Дворец был заложен в XVI в. принцем Мануэлем. Фасад состоит из пяти сходных по архитектуре зданий XVII столетия, построенных графами Авейреш. В XVIII в. дворец приобрёл король Жуан V, который обновил в новейшем вкусе все его интерьеры. Королева Мария устроила при дворце небольшой зверинец и пристроила к нему манеж (ныне — Государственный музей экипажей). В 1902 г. на площади перед дворцом открылся мраморный памятник Великому Альбукерку.

Примечания

Ссылки 
 
 Беленский дворец на официальном сайте Президента Португалии

Дворцы Лиссабона
Официальные резиденции глав государств
Резиденции португальских монархов
Белен (Лиссабон)
Барочные дворцы